

Населені пункти та їхні частини
 Мостки — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мостки — село в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Мостки — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Мостки — село в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Мостки — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Мостки — село в гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Мостки — село в гміні Сухеднюв Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Мостки — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мостки — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Мостки — село в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Мостки — частина села Рациборсько в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Мостки — частина села Рихвалд у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Мостки — частина села Ленкавиця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Мостки — частина села Збиднюв у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Мостки — частина села Конюшова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Мостки — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Мостки — частина села Бартодзєє в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Мостки — частина села Дильонґувка в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Мостки — частина села Бродниця-Ґурна в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Мостки — частина села Міколаєвиці в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Мостки — частина села Пшилоґі в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мостки — колонія в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Мостки — осада в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Мостки — лісова осада в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Містки

Примітки